

Cinema
 Skippy – film statunitense del 1931 diretto da Norman Taurog
 Skippy – film statunitense del 2001 diretto da Dionysius Zervos

Televisione
 Skippy il canguro (Skippy the Bush Kangaroo) – serie televisiva australiana trasmessa dal 1966 al 1968
 Le nuove avventure di Skippy (The Adventures of Skippy) – serie televisiva australiana trasmessa dal 1992 al 1993

Altro
 Skippy – fumetto statunitense pubblicato dal 1923 al 1945
 Skippy – marchio commerciale di un burro di arachidi statunitense